Szent vér, 1989-es mexikói-olasz film Alejandro Jodorowsky rendezésében
 Szent vér, az Ámok együttes 2005-ös albuma